Desa Kedondong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedondong (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Kedondong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,83, long 109,98), 
 Desa Kedondong (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,87, long 110,69), 
 Desa Kedondong (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,48, long 112,68), 
 Desa Kedondong (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,71, long 111,49), 

Robotskapade Indonesienförgreningar